Pojem lemma se používá v různých významech:
 lemma (lingvistika) – základní podoba slova či fráze
 lemma (matematika) – pomocné tvrzení používané jako mezikrok při důkazu složitějšího tvrzení
 LEMMA (Masarykova univerzita) – Laboratoř elektronických multimediálních aplikací Fakulty informatiky Masarykovy univerzity v Brně.
 Lemma (album) – album Johna Zorna z roku 2013

Externí odkazy